

Codici 
NRI  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shangri-La (Stati Uniti)

Sigle 
Non-resident Indian  – tasso di popolazione di etnia indiana presente in un determinato stato

Altro 
Regno di Nri: Antico regno africano.